Silvana (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
Silvana (West-Azerbeidzjan), een stad in de Iraanse provincie West-Azerbeidzjan
 Silvana, van oorsprong Italiaanse meisjesnaam, met als betekenis "bos"

Personen
Silvana Armenulic, Bosnisch zangeres
Silvana Lima, Braziliaans professioneel surfer
Silvana Mangano, Italiaans actrice
Sylvana Simons, Nederlands televisie- en radiopresentatrice